Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2000 – piętnasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2000.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Stany Zjednoczone
2000
2000 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Indianapolis